Мане́вицкий райо́н () — упразднённая административная единица на востоке Волынской области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Маневичи.

География 
Площадь — 2 265 кв.км.

Основные реки — Стоход, Стыр.

История 
21 января 1959 года к Маневицкому району была присоединена часть территории упразднённого Голобского района.

Демография 
Численность наличного население района, на 1 декабря 2013 года составляло 54 971 человек, в том числе в городских условиях проживало 14 709 человек (26,76 %), в сельских — 40 262 (73,24 %). Постоянное население — 55 088 человек, в том числе городское население — 14 493 человека (26,31 %), сельское — 40 595 (73,69 %).

Административное устройство 
Количество советов (рад):
 городских — 0
 поселковых — 2
 сельских — 30

Населённые пункты 
Количество населённых пунктов:
 городов районного значения — 0
 посёлков городского типа — 2 (Колки (Волынская область) — 3 908, Маневичи)
 сёл — 69
Всего насчитывается 71 населенный пункт.

Политика

Экономика

Транспорт

Культура

Достопримечательности 
 Доминиканский костел (1741—1753), Старый Чарторийск
 Преображенская церковь (1600), Четвертня
 Костел Преображения Господнего (1934), Маневичи
 Железнодорожный вокзал (1905), Маневичи
 Оконские ключи, Оконск
 Польская гора и военное кладбище польских легионеров, Костюхновка
 Городище (ХІ—ХІІІ в.), Старый Чарторийск
 Черемский природный заповедник, Замостье

Фото

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины
 Топографическая карта окрестностей Маневич, изд. Варшавского Военного Географического Института, 1931 г..
 Современная топографическая карта окрестностей Маневич, 1990 г.